Stratford („brod na římské cestě“) může znamenat:

 Stratford (Connecticut) – město v Connecticutu v USA
 Stratford (Ontario) – město v Ontariu v Kanadě
 Stratford (Londýn) – část Londýna v Anglii
 Stratford (Nový Zéland) – město na Novém Zélandu
 Stratford (stanice metra v Londýně) – stanice metra v Londýně
 Stratford nad Avonou (Stratford-upon-Avon) – město ve Warwickshire v Anglii